Madressilva-das-boticas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Lonicera periclymenum subsp. hispanica
 Lonicera periclymenum subsp. periclymenum